Аргов — еврейская фамилия. Известные носители:
 Аргов, Зоар (Зоар Оркаби, 1955—1987), израильский певец;
 Аргов, Меир (Меер Грабовский, 1905—1963), израильский политик;
 Аргов, Саша (Александр Абрамович, 1914—1996), израильский композитор;
 Аргов, Шломо (1929—2003), израильский дипломат.